Тејуш има више значења:

 Тејуш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Тејуш (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Тејуш (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Тејуш (Алба), општина у округу Алба у Румунији